Schneidermann, Schneiderman oder Shneiderman ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Shneiderman (* 1947), US-amerikanischer Informatiker 
 Daniel Schneidermann (* 1958), französischer Journalist 
 Deborah Schneidermann (* 2003), deutsche Schauspielerin
 Eric Schneiderman (* 1954), US-amerikanischer Jurist, ehemaliger Generalstaatsanwalt von New York
 George Schneiderman (1894–1964), US-amerikanischer Kameramann
 Helene Schneiderman (* 1955), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran) 
 Rob Schneiderman (* 1957), US-amerikanischer Musiker 
 Rose Schneiderman (1882–1972), US-amerikanische Gewerkschafterin 

Siehe auch: 
 Nassi-Shneiderman-Diagramm